battaglia di Capo San Vincenzo (1337), combattuta tra le flotte castigliana e portoghese, conclusasi con la vittoria castigliana
 battaglia di Capo San Vincenzo (1641), combattuta durante la guerra dei sette anni fra le flotte della Repubblica delle Sette Province Unite e il regno di Spagna e conclusasi con la vittoria spagnola
 battaglia di Capo San Vincenzo (1681), combattuta tra le flotte dell'Impero spagnolo e del Brandeburgo e conclusasi con la vittoria spagnola
 battaglia di Capo San Vincenzo (1693), detta anche "battaglia di Lagos", combattuta durante la Guerra della Grande Alleanza tra le flotte del Regno di Francia contro quelle britannica e olandese e conclusasi con la vittoria francese.
 battaglia di Capo San Vincenzo (1719) fu uno scontro tra le flotte inglesi e spagnole, conclusosi con una vittoria spagnola.
 battaglia di Capo San Vincenzo (1751), combattuta fra le flotte della Spagna e quella dell'Algeria ottomana, conclusasi con la vittoria spagnola
 battaglia di Capo San Vincenzo (1780), combattuta fu uno scontro tra le flotte inglesi e spagnole conclusosi con una vittoria britannica.
 battaglia di Capo San Vincenzo (1797), combattuta durante le Guerre rivoluzionarie francesi: fu uno scontro tra le flotte britannica e spagnola conclusosi con una vittoria britannica.
 battaglia di Capo San Vincenzo (1833), combattuta durante le Guerre liberali portoghesi: fu uno scontro tra la flotta di Maria II del Portogallo e Michele del Portogallo conclusosi con una vittoria della prima.